Toponímia:
 Pulaski (Geòrgia)
 Pulaski (Illinois)
 Pulaski (Iowa)
 Pulaski (Nova York)
 Pulaski (Tennessee)
 Pulaski (Virgínia)
 Pulaski (Wisconsin)
 Mount Pulaski, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Personatges:
 Katherine Pulaski, oficial mèdic en cap substituint la doctora Beverly Crusher de la nau USS Enterprise D durant la segona temporada de Star Trek: La nova generació
 Kazimierz Pulaski (Varsòvia, 1745 - Savannah, 1779), soldat polonès de la República de les Dues Nacions, noble i polític
 Eina
 Pulaski (eina)